Liaoconodon hui — викопний вид примітивних ссавців вимерлого ряду Eutriconodonta, що існував у ранній крейді (120 млн років тому). Викопні рештки ссавця знайдені у відкладеннях формації Цзюфотан в окрузі Цзяньчан провінції Ляонін на північному сході Китаю. Описаний з майже цілісного скелета з черепом.

Опис 
Дослідження анатомії показують, що це був напівводний ссавець, що мав довге тіло і веслоподібні кінцівки. Він мав довжину тулуба 19,5 см і загальна довжина тіла сягала 30,5 см, включаючи хвіст. Оскільки черепні шви типового зразка добре видно, а моляри постійного набору зубів ще не прорізалися повністю, передбачається, що це була молода тварина, яка досягла нормального розміру тіла. Liaoconodon відрізняється від інших еутриконодонтів головним чином короткими різцями та пропорційно збільшеними іклами та передніми премолярами..

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Триконодонти
Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2011